Škoda Rapid er et navn benyttet af den tjekkiske bilfabrikant Škoda Auto til flere forskellige biltyper:
 Škoda Rapid (1935-1947)
 Škoda Rapid (1984), todørs coupé baseret på Škoda 742 og bygget mellem 1984 og 1990
 Škoda Rapid (2011), omdøbt version af den indiske Volkswagen Vento
 Škoda Rapid (2012), femdørs hatchback